Tețcani se poate referi la:

 Localități din România
Tețcani - localitate din județul Neamț
 Localități din Republica Moldova
Tețcani - comună din raionul Briceni

Toponime românești